Arthur Hoffmann (1887–1932) – niemiecki lekkoatleta
 Arthur Hoffmann (1857–1927) – szwajcarski polityk